Sara Errani era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Allie Kiick.

In finale Viktorija Golubic ha sconfitto Jennifer Brady con il punteggio di 3–6, 7–5, 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Wang Qiang (semifinale)
  Alison Riske (terzo turno)
  Vera Lapko (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Evgenija Rodina (secondo turno)
  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
  Kaia Kanepi (terzo turno)
  Kristýna Plíšková (quarti di finale)

 Taylor Townsend (terzo turno)
 Jessica Pegula (terzo turno)
 Zarina Dijas (semifinale)
 Madison Brengle (secondo turno)
 Mandy Minella (secondo turno)
 Viktorija Golubic (campione)
 Zhu Lin (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (secondo turno)

Qualificate 

  Kayla Day (primo turno)

 Ena Shibahara (primo turno)

Wild card 

  Cori Gauff (primo turno)
  Jamie Loeb (secondo turno)
  Caty McNally (terzo turno)

  Katie Volynets (primo turno)
  Wang Qiang (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2019